O Jockey é um bairro nobre de Teresina e fica localizado na zona Leste da cidade. Possui, junto com o bairro de Fátima, o maior índice de desenvolvimento humano (IDH) do Estado do Piauí. O bairro concentra também a maior média de renda per capita do Estado e é conhecido como o bairro dos ricos e milionários do Estado do Piauí.

A denominação do bairro associa-se ao Jockey Club do Piauí, ali localizado, que concorreu com o Clube dos Diários e, mais liberal, conseguiu suplantá-lo. Com a construção da ponte JK sobre o Poti, em 1956, que liga a zona leste ao centro pelo DNOCS, intensificou o povoamento do bairro.

Em 2010 a população do bairro Jóquei representava 0,78% da cidade de Teresina e ocupava a 46ª posição.

Concentra vários bares e restaurantes em seu interior. No Joquei, foi construido o Riverside Shopping, o primeiro shopping de teresina em 1996, e é altamente verticalizado, com edificios residenciais e empresariais.

O bairro Jóquei compreende a área contida no seguinte perímetro: partindo do eixo do Rio Poti, no alinhamento da Av. Elias João Tajra, segue, por esta, até a Av. Homero Castelo Branco; daí, continua, em direção sul, até a Av.
João XXIII, atingindo, por esta e pela Ponte Juscelino Kubitschek o eixo do Rio Poti e retornando ao ponto de partida.

Bairros de Teresina